Ла Лома Уно има више значења:

 Ла Лома Уно (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома Уно (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома Уно (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику